Brett Rypien (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Mark Rypien (1962) – ex giocatore di football americano canadese
 Rick Rypien (1984-2011) – hockeista su ghiaccio canadese